Maso oder Masó steht für:
 Maso, umgangssprachliche Bezeichnung für Masochist bzw. Masochismus
 La Masó, Gemeinde in der Provinz Tarragona, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien

Maso oder Masó ist der Familienname folgender Personen:
 Benjo Maso (* 1944), niederländischer Soziologe und Autor
 Bartolomé Masó (1830–1907), kubanischer Freiheitskämpfer und Präsident in der Republik in Waffen
 Gianni Dal Maso (* 1954), italienischer Mathematiker
 Jo Maso (* 1944), französischer Rugby-Union-Spieler
 Marc dal Maso (* 1967), französischer Rugby-Union-Spieler
 Rafael Masó i Valentí (1880–1935), spanischer Architekt

Maso ist das Cognomen folgender Personen:
 Lucius Papirius Maso (3./2. Jh. v. Chr.), römischer Politiker
 Gaius Papirius Maso (Decemvir) († 213 v. Chr.), römischer Amtsträger
 Gaius Papirius Maso (Konsul) (3. Jh. v. Chr.), römischer Politiker und Militär

Siehe auch:
 Masso